Моруа:
 Андре Моруа (Maurois) — писатель
 Жан Тестю де Моруа — член Французской академии
 Пьер Моруа (Mauroy) — премьер-министр Франции
 См. также
 Пьер Моруа (стадион)